Weinand ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Weinand (* 1961), deutscher Boxer
 Herbert Jakob Weinand (* 1953), deutscher Möbel-Designer und Innenarchitekt sowie Hochschullehrer
 Klaus Weinand (* 1940), deutscher Basketballnationalspieler und Olympia 1972
 Maria Weinand (1882–1960), deutsche Pädagogin, Schriftstellerin und Politikerin (Zentrum)

Siehe auch:

 Weynand